Натуральне число 1265
 1265 рік до нашої ери
 1265 рік нашої ери